Die A1 Homes New Zealand Open 2009 fanden vom 11. bis 16. August 2009 in Mount Maunganui, Neuseeland, statt. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2009/10 und mit 26.000 US-Dollar dotiert. Es gehörte zur Kategorie WSA Gold 45.

Im Endspiel zwischen den beiden topgesetzten Spielerinnen setzte sich Natalie Grinham gegen Natalie Grainger mit 11:9, 11:5 und 11:8 durch.

Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon vier Startplätze für Qualifikanten. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)
 
WSA World Tour 2009/10
Squashturnier in Neuseeland
Tauranga
Sportveranstaltung in der Region Bay of Plenty